Rotterdam Open 2021, właśc. ABN AMRO World Tennis Tournament 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2021 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 1–7 marca 2021 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 117 900 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Holandii
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19